Maan steht für:

 Behice Maan (1882–1969), Ehefrau von Sultan Abdülhamid II.
 Petrus Johannes Maan (1913–1993), niederländischer altkatholischer Geistlicher, Theologe und Kirchenpolitiker
 Maan de Steenwinkel (* 1997), niederländische Sängerin und Schauspielerin

Ma’an oder Maʿan steht für: 
 Maʿan, Stadt in Jordanien
 Gouvernement Maʿan, Gouvernement in Jordanien
 Ma’an (Huizhou) (马安镇), Großgemeinde der Stadt Huizhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Ma’an (Yunxi) (马安镇), Großgemeinde im Kreis Yunxi in der chinesischen Provinz Hubei
 Ma’an (Chongren) (马鞍镇), Großgemeinde im Kreis Chongren in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Ma’an (Huitong) (马鞍镇), Großgemeinde im Kreis Huitong in der chinesischen Provinz Hunan
 Ma’an (Shaoxing) (马鞍镇), Großgemeinde der Stadt Shaoxing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Ma’an (Yilong) (马鞍镇), Großgemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Ma’an (Yitong) (马鞍镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Yitong in der chinesischen Provinz Jilin
 Ma’an (Yunxi) (马鞍镇), Großgemeinde im Kreis Yunxi in der chinesischen Provinz Hubei
 Ma’an (Zizhong) (马鞍镇), Großgemeinde im Kreis Zizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Ma’an (Dechang) (马安乡), Gemeinde im Kreis Dechang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Ma’an (Hanchuan) (马鞍乡), Gemeinde der Stadt Hanchuan in der chinesischen Provinz Hubei
 Ma’an (Pingchang) (马鞍乡), Gemeinde im Kreis Pingchang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Ma’an (Yudu) (马安乡), Gemeinde im Kreis Yudu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Ma’an (Luhe) (马鞍街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Luhe von Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Ma’an (Paibi) (马鞍村), Dorf der Gemeinde Paibi im Kreis Huayuan des Autonomen Bezirks Xiangxi in der chinesischen Provinz Hunan
 Ma'an News Agency (وكالة معا الاخبارية), eine unabhängige Nachrichtenagentur in den Palästinensischen Autonomiegebieten
 Ma On Shan (馬鞍山, Ma’an Shan), Berg in Hongkong

Siehe auch:
 Mahn
 Maahn
 Man